Candela je lahko:
 Candela, merska enota
 Candela, Apulija, naselje v pokrajini Foggia, Apulija, Italija

Priimek 
 Félix Candela, špansko-mehiški arhitekt
 Vincent Candela, francoski nogometaš